«Francisco Ibáñez», conjunto del nombre propio Francisco y el apellido Ibáñez, puede referirse a:

Personas 
 Francisco Ibáñez de Peralta (1644-1712), gobernador del Reino de Chile (1700-1709).
 Francisco Ibáñez (????-1954), militar argentino y jefe de la primera expedición argentina al Himalaya.
 Francisco Ibáñez Gorostidi (1934-), músico español conocido como «Paco Ibáñez».
 Francisco Ibáñez Talavera (1936-), historietista español.
 Francisco Ibáñez Irribarria (1951-), músico español.
 Francisco Ibáñez Campos (1986-), futbolista chileno conocido como «Paco».